Varga Bálint (1856–1943) író, irodalomtörténész, bölcseleti doktor, református főgimnáziumi tanár
 Varga Bálint (1891–1948) gépészmérnök
 Varga Bálint színész, zeneszerző

hasonló nevűek
 Varga Bálint András (1941–2019) újságíró, zeneíró, zeneműkiadói szakember